Astley (Warwickshire), een plaats in het Engelse graafschap Warwickshire
 Astley (Worcestershire), een plaats in het Engelse graafschap Worcestershire
 Astley (Shropshire), een plaats in het Engelse graafschap Shropshire